Luf von Kleve gen. von Kervenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Luf von Kleve gen. von Kervenheim († 1313), deutscher Geistlicher, Dompropst in Münster
 Siegfried Luf von Kleve gen. von Kervenheim († 1340/1342), deutscher Geistlicher, Dompropst in Münster